Урра́ка Альфо́нсо Касти́льская (; 1132 — 26 октября 1164?), также известная как Уррака Астурийская, — королева Наварры, жена короля Гарсии IV.

Биография

Ранние годы 
Уррака была внебрачной дочерью короля Альфонсо VII Кастильского и Леонского. Она родилась в 1132 году в коммуне Пелугано в Астурии и была дочерью Гунтроды — любовницы Альфонсо VII. Уррака была старшим ребёнком своего отца, хоть и незаконным. Жена Альфонсо VII Беренгела Барселонская (поженились в 1128 году) не могла родить ему наследника (Санчо), до 1134 года. Её мать Гунтрода — дочь придворного Педро Диаса и Марии Ордоньес — была удалена от короля и пострижена в монахини вскоре после рождения Урраки.

Королева Наварры 
Уррака вышла замуж 24 июня 1144 года за короля Наварры Гарсию IV. Это был второй брак Гарсии, свадьба состоялась всего лишь через месяц после смерти первой жены короля — Маргариты д`Аилье. Брак должен был укрепить союзнические отношения Гарсии IV с Альфонсо VII.

Супруги были женаты всего шесть лет до смерти Гарсии IV 21 ноября 1150 года. У них родилась дочь Санча (1148—1176), в первом браке жена Гастона V де Беарн, во втором — Педро де Лара.

Трон Наварры унаследовал сын Гарсии IV от Маргариты д`Аилье Санчо VI. Сводная сестра Урраки Санча Кастильская вышла замуж за Санчо VI и стала королевой Наварры.

Регент Астурии 

Вдовствующая королева Уррака вернулась на родину после смерти мужа в 1150 году и по велению отца стала регентом Астурии — области в составе королевства Леон. Уррака поселилась в Овьедо, во Дворце Альфонсо II, рядом с кафедральным собором Овьедо. Уррака правила Астурией с 1153 до 1164 года. Она смогла удержать власть после смерти своего отца в 1157 года, при этом правила от имени своего отца, а затем брата Санчо III, не претендуя на отделение Астурии от Кастилии. Этот период был отмечен щедрыми пожертвованиями со стороны Урраки в адрес церкви, в частности, на нужды собора Овьедо и монастыря Сан Пелайо де Овьедо.

Уррака и её мать также основали монастырь Санта-Мария де ла Вега. Её мать была похоронена в этом монастыре, часть надгробия в настоящее время хранится в Археологическом музее в Астурии.

Примерно в 1163 году Уррака снова вышла замуж за Альваро Родригеса де Кастро. У них было двое детей:
 Дон Санчо Альварес де Кастро (ок.1164 — после 1196)
 Донья Эло Альварес де Кастро (после 1195)

Смерть 
Уррака умерла в Паленсии (Астурия) после 1164, но точная дата её смерти неизвестна. Некоторые летописцы указывали дату 26 октября 1164 года, но это нереальная дата, так как она посещала монастырь Санта Мария де Сандовал 25 февраля 1178 и передала в дар различное имущество. Другие утверждают, что Уррака умерла не раньше 1189 года. Летопись Толедо относит её смерть к 1179 году.

Уррака была похоронена в часовне Санта Мария Магдалена в соборе Паленсии.

Родословная

Примечания

Литература 
 
 

Внебрачное потомство монархов Бургундской династии (Кастилия)
Королевы Наварры
Женщины-регенты
Супруги правителей XII века